Max Giese ist der Name folgender Personen:

* Max Giese (Bauunternehmer) (1879–1935), deutscher Bauunternehmer und Erfinder
 Max Giese (Schauspieler) (1923–1983), deutscher Schauspieler
 Max Eduard Giese (1867–1916), deutscher Maler